Szelejewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa
 Szelejewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski

Zobacz też: Szelejewo Drugie, Szelejewo Pierwsze